Брук (, ) — прізвище, похідне від англомовного імені.

Відомі носії 
 Алан Френсіс Брук (; 1883—1963) — британський воєначальник.
 Антоніус ван ден Брук (; 1870—1926) — нідерландський юрист і фізик.
 Артур Меллер ван ден Брук (; 1876—1925) — німецький історик і критик.
 Віктор Брук (; 1843—1891) — англо-ірландський баронет, натураліст.
 Ганс ван ден Брук (; 1936) — нідерландський політик.
 Дана Брук (, уроджена ; 1988) — американська реслерша.
 Джеймс Брук (; 1803—1868) — британський офіцер, авантюрист, перший білий раджа Сараваку.
 Джон Мерсер Брук (; 1826—1906) — американський військово-морський інженер, вчений і педагог.
 Едвард Брук (; 1919—2015) — американський політик з Республіканської партії.
 Емі Брук (; нар. 1988) — сценічний псевдонім моделі і порноакторки США, справжнє ім'я Гізер Шлоссер [].
 Ешлін Брук (; 1985) — американська фотомодель та порноакторка.
 Ігаль Брук (нар. 2002) — українсько-ізраїльсько-канадський футболіст, нападник Шальке 04 та юнацької збірної (U-18) України
 Ісаак Семенович Брук (1902—1974) — радянський вчений у галузі електротехніки та обчислювальної техніки.
 Келл Брук (; 1986) — британський професійний боксер (напівсередня вага).
 Келлі Брук (; 1979) — британська акторка і фотомодель.
 Майкл Брук (; 1952) — канадський гітарист-новатор, винахідник, продюсер і кінокомпозитор.
 Сіан Брук (; справжнє ім'я ; 1979) — британська акторка.
 Соломон Ілліч Брук (1920—1995) — радянський і російський етнограф, доктор географічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР (1987).

Єврейські прізвища